The End est une équipe de catch composée de Odinson et Parrow. Le duo travaille actuellement pour la Full Impact Pro.

Carrière

Full Impact Pro (2018–...) 
Lors de , ils battent The Hooligans et remportent les FIP Tag Team Championship.

Lors de , ils conservent leur titres contre The Ugly Ducklings.

Evolve Wrestling (2018-...) 
Lors de , ils remportent un Scramble Four Way Match contre Catch Point (Chris Dickinson et Jaka), Catch Point (Dominic Garrini et Tracy Williams) et The WorkHorsemen (Anthony Henry et James Drake), mais la stipulation du match était que si Dickinson et Jaka perdaient le match, le duo qui l'aurait emporté devenait les nouveaux Champions par équipes de la Evolve, mais ils ont cependant fait le tombé sur Henry ne remportant donc pas les titres.

Lors de , ils perdent contre Catch Point (Chris Dickinson et Jaka) et ne remportent pas les Evolve Tag Team Championship.

All Japan Pro Wrestling (2018–...) 
Ils effectuent leurs débuts à la  en tant que participant au . Le , pour leur premier match, ils battent les All Asia Tag Team Champions NEXTREAM (Naoya Nomura et Yuma Aoyagi). Le , ils perdent contre The Bomber (Dylan James et Joe Doering). Le , ils perdent contre les AJPW World Tag Team Champions Violent Giants (Suwama et Shuji Ishikawa). Le , ils battent Gianni Valletta et TAIJIRI. Le , ils battent The Big Guns (The Bodyguard et Zeus). Le , ils perdent contre Jun Akiyama et Daisuke Sekimoto. Le , ils battent Sweeper (Jake Lee et Ryouji Sai). Le , ils battent Kai et Kengo Mashimo. Le , ils battent Get Wild (Takao Omori et Manabu Soya).

Le , ils perdent contre Violent Giants et ne remportent pas les AJPW World Tag Team Championship.

Caractéristiques au catch 
 Prises favorites
The Cum Crusher

Palmarès 
 Full Impact Pro
 1 fois FIP Tag Team Championship

 New South Pro Wrestling
 1 fois New South Tag Team Championship (actuels)

Notes et références

Liens externes 

Clan ou équipe de catch